Rajd Finlandii 1981 (31. Jyväskylän Suurajot – Rally of 1000 Lakes) – rajd samochodowy rozgrywany w Finlandii od 28 lipca  do 30 sierpnia 1981 roku. Była to dziewiąta runda Rajdowych Mistrzostw Świata w roku 1981. Rajd został rozegrany na nawierzchni szutrowej.

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki końcowe rajdu

Klasyfikacja generalna po 9 rundach

Kierowcy

Producenci

Przypisy 

1981
Finlandia
1981 w Finlandii
Sport w Jyväskylä